Halbfas ist der Familienname folgender Personen:

 Brigitte Halbfas (* 1967), Gleichstellungsbeauftragte der Bergischen Universität Wuppertal
 Hubertus Halbfas (1932–2022), deutscher katholischer Theologe und Religionspädagoge